Ел Питајо има више значења:

 Ел Питајо, Едмундо Гонзалез (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Питајо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Питајо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Питајо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Питајо, Каса де Пиједра (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Питајо, Гвамучал (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Питајо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Питајо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Питајо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Питајо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Питајо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо, Тирадеро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо (Викторија, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Питајо (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Питајо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Питајо (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Питајо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајо, Ла Преса (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Питајо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Питајо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Питајо, Ел Питајо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Питајо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Питајо (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Питајо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Питајо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Питајо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Питајо, Терено де Амаја (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Питајо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Питајо (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Питајо (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Питајо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Питајо (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Питајо, Санта Круз дел Питајо (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Питајо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Питајо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Питајо (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Питајо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Питајо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Питајо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Питајо (Викторија, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Питајо, Ел Питајито (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику